Caussin de Perceval henviser til:

 Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval (1759-1835), fransk orientalist
 Armand-Pierre Caussin de Perceval (1795-1871), fransk orientalist